Zu den Strecken des Fahrplanfelds 652 (Brugg–Othmarsingen–Lenzburg) siehe:

 Aargauische Südbahn (Brugg–Othmarsingen)
 Heitersbergstrecke (Othmarsingen–Lenzburg)

600…